Протостегиды  — семейство вымерших морских черепах из надсемейства Chelonioidea, живших в меловом периоде. Близки к современным кожистым черепахам. В семейство включают некоторых крупнейших из когда-либо существовавших черепах. Самая большая из них, архелон, был 4,6 м длиной и весом 2,2 т. Как и большинство морских черепах, они имели плоские тела и ласты на передних конечностях.

Эволюционная история 
Древнейшим известным представителем семейства до недавнего времени была Santanachelys gaffneyi, известная по нижнемеловому образцу, найденному в Бразилии в 1998 году. Представители рода Santanachelys обладали примитивными чертами, например их конечности не до конца преобразовались в ласты. У более поздних представителей семейства появляются полноценные ласты. Но в 2015 году был описан найденный в Колумбии новый вид Desmatochelys padillai, живший на 25 миллионов лет раньше, чем Santanachelys gaffneyi. Как и большинство крупных мезозойских животных, протостегиды вымерли во время мелового-палеогенового вымирания, которое привело к вымиранию динозавров.

Палеоэкология 
Хотя семейство полностью вымерло, палеоэкологические исследования дали некоторое представление об экологической роли протостегид. Анализ окаменелых органов некоторых экземпляров выявил окаменелых моллюсков в их желудках. На черепах, в свою очередь, охотились крупные хищники того времени. На двух образцах представителей рода Protostega были обнаружены следы зубов крупных акул (вымершая акула Cretoxyrhina mantelli).

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2019 года в семейство включают 16 вымерших родов:

Примечания 

 
†